Се́рхио Ри́ко Гонса́лес (; родился 1 сентября 1993 года, Севилья, Испания) — испанский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 
Рико — воспитанник клуба «Севилья» из своего родного города. Он несколько сезонов был третьим вратарём команды. В сезоне 2014/15 Серхио смог выиграть конкуренцию за место в основе у аргентинца Мариано Барбосы и португальца Бету. 14 сентября в матче против «Хетафе» он дебютировал в Ла Лиге. Через четыре дня Рико сыграл в поединке Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда», дебютировав на международной арене. Приняв участие в 11 матчах турнира, Серхио помог «Севилье» второй раз подряд выиграть трофей.

В сезоне 2015/2016 Рико стал полноправным первым номером, выиграв конкуренцию у Бету. В 2016 году он стал двукратным победителем Лиги Европы, несмотря на то, что в этом турнире в основе выходил его сменщик Давид Сория.

Летом 2018 года Рико перешел на правах аренды в английский «Фулхэм».

После возвращения в родную «Севилью», Рико 1 сентября 2019 года перешел во французский «Пари Сен-Жермен» с опцией выкупа, и стал первым испанским вратарем в столичной команде. 12 августа 2020 дебютировал за ПСЖ в Лиге Чемпионов, заменив Кейлора Наваса, получившего травму.

В сезоне-2021/22 Рико проигрывает конкуренцию в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме и Кейлору Навасу, и перешёл в «Мальорку» на правах аренды по конца сезона.

Международная карьера 
1 июня 2016 года в товарищеском матче против сборной Южной Кореи Рико дебютировал за сборную Испании, заменив во втором тайме Икера Касильяса.

Летом 2016 года Рико попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения

«Севилья» 
 Победитель Лиги Европы УЕФА (2): 2014/15, 2015/16

«Пари Сен-Жермен» 
 Чемпион Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2020
 Обладатель Кубка лиги: 2019/20

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Sevilla official profile 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Мальорка»